Ботола 2015/2016 — 59-й сезон чемпионата Марокко, начавшийся 5 сентября 2015 года и заканчивающийся 28 мая 2016 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Ботолы
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2015 году
Спорт в Марокко в 2016 году
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году